McNeil peut désigner :

Patronyme 

 Carla Speed McNeil (née en 1959), auteure américaine de bande dessinée ;
 Catherine McNeil (née en 1989), mannequin australien ;
 Claudia McNeil (1917-1993), actrice américaine ;
 David McNeil (né en 1946), auteur, compositeur, interprète de chansons et auteur américain ;
 Dixie McNeil (né en 1947), footballeur anglais ;
 
 Dwight McNeil (né en 1999), footballeur anglais ;
 Freeman McNeil (né en 1959), joueur américain de football américain ;
 Gerry McNeil (1926-2004), gardien de but de hockey sur glace canadien ;
 Henry McNeil (1853-1924), footballeur écossais ;
 John McNeil (1813-1891), général de l'armée de l'Union pendant la guerre de Sécession ;
 Kate McNeil (née en 1959), actrice américaine ;
 Legs McNeil (né en 1956), journaliste américain ;
 Lori McNeil (née en 1963), joueuse américaine de tennis ;
 Moses McNeil (1855-1938), footballeur écossais, membre fondateur des Rangers ;
 Peter McNeil (1854-1901), footballeur écossais, membre fondateur des Rangers ;
 Scott McNeil (né en 1962), acteur australien ;
 Stephen McNeil (né en 1964), homme politique canadien ;
 Wade McNeil (né en 1984), guitariste et chanteur canadien, membre fondateur du groupe Alexisonfire.

Toponyme 

 McNeil, ville de l'Arkansas ;
 McNeil, cours d'eau d'Alaska ;
 Île McNeil, une île de l'État de Washington.

Patronyme anglais
Patronyme écossais